Wiley – rapper britannico
 Wiley – centro abitato del Colorado
 John Wiley & Sons – casa editrice statunitense